Allendörfer oder Allendoerfer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl B. Allendoerfer (1911–1974), US-amerikanischer Mathematiker
 Johann Adam Allendörfer (1778–1848), nassauischer Politiker
 Jennifer Allendörfer (* 1992), deutsche Liedtexterin und Musikproduzentin